Toponímia:
 Grant (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 Grant (Canadà), municipi rural a la província canadenca de Saskatchewan
 Grant (Comtat d'Inyo), àrea no incorporada al Comtat d'Inyo, Califòrnia 
 Grant (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Grant (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Grant (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Grant City, població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Grant Town, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest 
 Biografies:
 Ann Grant (Harare, 1955), jugadora d'hoquei sobre herba zimbabuesa que va competir durant la dècada de 1970 
 Cary Grant (Bristol, 1904 - Davenport, Iowa, 1986), actor estatunidenc
 Derrick Grant (1938), jugador i entrenador de rugbi escocès, principalment conegut per jugar i entrenar a la selecció escocesa 
 Duncan Grant (Rothiemurchus, 1885 - Aldermaston, 1978), pintor, decorador i dissenyador britànic 
 Earl Grant (Oklahoma City, Oklahoma, 1931 - Lordsburg, Nou Mèxic, 1970), pianista, organista i vocalista estatunidenc
 Hugh Grant (Londres, 1960), actor i productor britànic
 James Augustus Grant (1827 - 1892), explorador escocès que va recórrer la part oriental de l'Àfrica equatorial 
 John Grant (~1570 – 1606), participant de la conspiració de la pólvora 
 Kim Grant (1972), futbolista ghanès 
 Lee Grant (Nova York, 1927), actriu, directora i guionista estatunidenca 
 Michael Grant (1914 - 2004), classicista i numismàtic anglès 
 Robert Edmond Grant (Edimburg, 1793–1874), metge i naturalista escocès
 Ulysses S. Grant (1822 – 1885), 18è president dels Estats Units d'Amèrica (1869 - 77)
 Ulysses Simpson Grant IV (Salem, 1893 - Santa Monica, 1977), geòleg i paleontòleg, conegut pels seus treballs de camp sobre els mol·luscs fòssils al litoral de Califòrnia 
 Zilpha Grant (Chorlton-cum-Hardy, 1919 – Radcliffe, 2011), nedadora anglesa que va competir durant la dècada del 1930
 Miscel·lània:
 (3154) Grant, asteroide pertanyent al cinturó d'asteroides, descobert el 1984 per Brian Skiff 
 Meteorit Grant, meteorit descobert a la serralada de Zunyi (Nou Mèxic, Estats Units)